Мерлеево — топоним в России:

 Мерлеево — деревня в Чеховском районе Московской области
 Мерлеево (также Мерлево) — исчезнувшая деревня в Алексинском районе Тульской области.